Варуа́-э-Шеньо́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Дижон 1-й кантон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21657.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2004 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 1293 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 887 были экономически активными, 406 — неактивными (показатель активности — 68,6 %, в 1999 году было 67,3 %). Из 887 активных жителей работали 843 человека (418 мужчин и 425 женщин), безработных было 44 (20 мужчин и 24 женщины). Среди 406 неактивных 152 человека были учениками или студентами, 205 — пенсионерами, 49 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Варуа-э-Шеньо 

Коммуны департамента Кот-д’Ор